Die Liste der Kiwi & Strit-Episoden enthält alle Episoden der dänischen animierten Zeichentrickserie Kiwi & Strit.

Staffel 1

Weblinks 
 
 Kiwi & Strit bei fernsehserien.de

Episodenliste